Clarac kan syfta på:
 Clarac, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Clarac, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike